CAC peut faire référence à :

 Aéronautique
  ;
 , une entreprise aéronautique chinoise ;
 Commonwealth Aircraft Corporation, une ancienne entreprise aéronautique australienne, actuellement filiale de Boeing ;

 Associations et organismes
 Camp Action Climat, un rassemblement annuel écologique qui a pour thème le dérèglement climatique ;
 Centre d'action culturel, de Niort ;
 Cairo American College,un établissement situé dans le quartier de Maadi au Caire, en Égypte ;
 Communauté africaine de culture, une association culturelle internationale ;
 Conseil académique, dans une université, en France ;
 Conseil des arts du Canada, société créée pour promouvoir et protéger l'étude, le partage et la production des œuvres d'art au Canada ;
 Centre d'art contemporain ;
 La Chance aux Concours, ancien nom de La Chance, pour la diversité dans les médias, préparation aux concours d'écoles de journalisme

 Finances et économie
 commissaire aux comptes, une profession en droit des affaires ;
 Compagnie des agents de change, la compagnie qui a créé le CAC 40 en 1987 ;
 cotation assistée en continu, un système boursier qui a donné son nom au CAC 40 ;

 Géographie
 Province de Cáceres, une inscription sur les plaques d'immatriculation espagnole jusqu'en 1971 ;
 Communauté d'agglomération castelroussine ;
 Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne ;
 Communauté d'agglomération du Choletais, aujourd'hui devenue l'agglomération du Choletais ;

 Militaire
 Compagnie antichar ;
 Corps à corps, un type de combat ;
 Corps d'armée colonial ;

 Sciences et mathématiques
 Champ aléatoire conditionnel, une méthode de modélisation statistique (CRF en anglais) ;
 Corps algébriquement clos, un objet mathématique ;
 codon qui signifie histidine, selon le code génétique ;
 CAC, une mnémotechnique pour établir la similitude entre deux triangles ;

 Sport
 Cercle athlétique castelsarrasinois ;
 Club Alès en Cévennes Volley-Ball ;
 Club athlétique canadien, un ancien nom de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal ;
 Confédération africaine de cyclisme, une autorité organisatrice du cyclisme en Afrique.